Стадион имени Сэма Нуйомы (, ранее Independence Stadium) — стадион для игры в софтбол, построенный в 2005 году в Виндхуке, Намибия. Вместимость стадиона — 10 300 мест. Он расположен в пригороде . Стоимость строительства составла 6,4 млн долларов (около € 5,5 млн). С 2008 года стадион, который является самым современным в Намибии, стал также оснащен искусственным газоном. 8 июня 2009 года стадион открылся после ремонта снова.

Название 
Ранее Стадион имени Сэма Нуйомы имел название «Independence Stadium» — Стадион Независимости. Однако позже, когда был создан другой, более маленький , было решено переименовать первый в Стадион имени Сэма Нуйомы.

Стадион был назван в честь первого президента, государственного и политического деятеля Намибии, лидера Организации народов Юго-Западной Африки Сэмюэля Дэниеля Шафиишуна Нуйомы.

Примечания

Ссылки 
 Estadio Sam Nujoma en www.weltfussball.de 
 Estadio Sam Nujoma en www.worldstadiums.com 

Спорт в Намибии
Здания и сооружения Виндхука